Gertrudis María Ignacia Gisela Isabel de Habsburgo-Lorena (Wallsee-Sindelburg, 19 de noviembre de 1900 - Ravensburg, 20 de diciembre de 1962) era un miembro de la familia imperial austríaca.

Biografía 
Gertrudis era hija del archiduque Francisco Salvador de Austria-Toscana, hijo de Carlos Salvador de Austria-Toscana y María Inmaculada de Borbón-Dos Sicilias, y la archiduquesa María Valeria de Austria, la hija menor del emperador Francisco José I de Austria e Isabel de Baviera. Su madrina fue su tía materna, la princesa de Baviera Gisela de Austria.

Matrimonio 
El 29 de diciembre de 1931, en Bad Ischl, Gertrudis se casó con el conde Jorge de Waldburg-Zeil-Hohenems, hijo de Clemente Maximiliano, II conde de Waldburg-Zeil-Hohenems y de la princesa Clementina de Oettingen-Oettingen y Oettingen-Spielberg, viudo de su hermana Isabel Francisca, de esta unión nacieron dos hijos:

 Sofía (María Sofía Josefa Isabel Walburga, Innsbruck, 5 de diciembre de 1932), se casó el 7 de mayo de 1957 con el barón Clemente Wessel Alberto Ciriaco José Huberto María von Loë (Wissen, 8 de agosto de 1928), hijo de Felix, conde de Loë y de la princesa Isabel de Salm-Salm.
 José (José Clemente Jorge Vitus Willibald Conrado de Parzham'', Syrgenstein, 12 de abril de 1934), se casó el 8 de mayo de 1960 con la baronesa María Benedicta Redwitz (12 de abril de 1937), hija de Alfonso Baron von Redwitz y de la condesa Helga von Moy.

Muerte 
Gertrudis murió el 20 de diciembre de 1962, a la edad de sesenta y dos años, en Suabia Ravensburg.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 La historia de Austria online
 Historia de Baviera online
 

Archiduquesas de Austria de la rama toscana de los Habsburgo-Lorena del siglo XX